Горинь — річка в Україні та Білорусі, права притока річки Прип'ять
 Горинь — село, Житомирська область, Малинський район
 Горинь — залізнична станція Білоруської залізниці
 Горинь — село в Румунії.

Горинь — українське прізвище:

 Горинь Богдан Миколайович (*1936) — український політик
 Горинь Микола Миколайович (*1945) — український політик, брат Богдана Гориня
 Горинь Михайло Миколайович (*1930 — 2013) — український політик, брат Богдана та Миколи Горинів

Українські прізвища